

События 
 Апрель — Тимур с огромной добычей вернулся в Самарканд. Началось строительство мечети Биби-Ханым. Тимур решил наказать египетского султана за то, что он оказал поддержку Ахмаду Джалаиру и Баязиду, захватившему Вост. Анатолию. Тимур восстановил свою власть в Азербайджане и двинулся в Сирию.
 Витовт принял к себе хана Тохтамыша и организовал поход на Орду.
 12 августа — битва на реке Ворскле. Войска Золотой Орды под предводительством хана Тимура Кутлуга и эмира Едигея нанесли поражение литовским, русским, польским, немецким и татарским войскам Великого князя Литовского Витовта.
 29 сентября — свержение короля Англии Ричарда II Плантагенета его двоюродным братом, Генрихом Болинброком, который становится королём Генрихом IV Ланкастером.
 Турки-османы выступили против византийцев с большими силами. Бусико отплыл в Европу. Мануил II Палеолог заключил мир с Иоанном VII, с которым вёл упорную борьбу.
 Декабрь — Мануил II на кораблях Бусико отплыл из Константинополя, оставив регентом Иоанна.
 Феофан Грек расписывает Архангельский собор Кремля.
Правитель енисейских кыргыз Угэчи-кашка вывел свой народ из подчинения ойратов и создал Хонгорай.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1399 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1399 году
 17 марта — Иулиания Александровна, княгиня.
 12 августа — Андрей Ольгердович, князь псковский, полоцкий, трубчевский. Погиб в битве на Ворскле.
 12 августа — Дмитрий Ольгердович удельный князь , стародубский и трубчевский из династии Гедеминовичей, родоначальник князей Трубецких, участник Куликовской битвы. Погиб в битве на Ворскле.
 12 августа — Глеб Святославич, Великий князь Смоленский, старший сын Святослава Ивановича Смоленского. Погиб в битве на Ворскле.
 12 августа — Дмитрий Кориатович, литовский князь, сын князя Кориата (Михаила) Гедиминовича. Погиб в битве на Ворскле.
 12 августа — Спытко II из Мельштына, польский шляхтич, маршалок надворный коронный (1373—1384), воевода Краковский (1384—1399), каштелян Краковский (1390—1399) и наместник Подолии. Происходил из рода Мельштынских, родственников Тарновских. Погиб в битве на Ворскле.
 12 августа — Стефан I Мушат, господарь Молдавского княжества в 1394—1399 годах, старший сын Романа I Мушата. Погиб в битве на Ворскле.
 26 августа — Михаил Александрович Тверской, великий князь тверской.

Примечания

См. также